C9 steht für:
 Chrysler C9, PKW-Modell aus dem Jahr 1936
 Cirrus Airlines, IATA-Coder der deutschen Fluggesellschaft
 HMS C9, britisches U-Boot
 Komplementkomponente C9, Protein des Komplementsystems
 Sauber C9, Rennwagen aus der Sportwagen-Weltmeisterschaft
  C9, Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Mosambik, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Caldwell 9, astronomischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog
 Christophorus 9, Rettungshubschrauber im Großraum Wien

C-9 steht für:
 McDonnell Douglas C-9, zweistrahliges Standardrumpfflugzeug
 USS Montgomery (C-9), Kreuzer der US-Navy
 C-9, Teleskop des Herstellers Celestron, siehe Celestron #Produktreihe

Siehe auch:
 CIX

C9